Cuon kan verwijzen naar:
Cuon (plaats), een voormalige gemeente in het Franse departement Maine-et-Loire 
Aziatische wilde hond, latijn: Cuon alpinus, een geslacht van hondachtigen